Загрецкий — фамилия. Известные носители:

 Загрецкий, Александр Иванович (1911—1990) — советский футболист, тренер.
 Загрецкий, Дмитрий Станиславович (1924—1980) — украинский советский хоровой дирижёр, музыкальный педагог.